Der Kanton Cruzy-le-Châtel war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Avallon, im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Cruzy-le-Châtel. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Jean-Pierre Bouilhac (UMP).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 16 Gemeinden:

Cruzylechatel
Aufgelöst 2015